Посла́ние Иереми́и — в православии ветхозаветная библейская книга, отсутствующая в еврейской Библии (Танахе) и не входящая в Ветхий Завет в протестантизме, в католицизме представляет собой последнюю шестую главу книги Варуха. В Русской православной церкви относится к неканоническим книгам, в иудаизме и протестантизме — апокрифическим. В католицизме признано второканонической (богодухновенной), в православии  — небогодухновенной, но полезной и назидательной книгой.

Описание 
Текст послания — древнегреческий; оно отсутствует в Танахе, Пешитте, некоторых списках Септуагинты. Мнения православных библеистов XIX века относительно каноничности текста были различными — митрополит Макарий, В. А. Смарагдов, Д. П. Афанасьев считали его каноническим, тогда как митрополит Филарет Московский, митрополит Арсений Киевский и многие другие придерживались противоположной точки зрения. Архиепископ Русской Православной Церкви заграницей Нафанаил (Львов) (XX век) считал текст каноническим.

Уже в XIX веке выражались профессором Александром Павловичем Лопухиным обоснованные сомнения в том, что создателем текста был пророк Иеремия, считая, что послание написано неизвестным иудеем-эллинистом. Автор был знаком с фригийскими языческими культами, которые критикует в послании. Исследователи относят написание послания к промежутку от 317 года до н. э. до 100 года до н. э.

Ныне Послание Иеремии входит в канон Библии таких крупных Церквей как Эфиопская Православная Церковь.

Содержание 
Текст может быть разделён на четыре части:
 надписание (1 стих)
 вступление (2—6 стихи)
 главная часть — рассуждение о ничтожестве идолов и бессмысленности идолослужения (7—71 стихи)
 заключение (72 стих)

В книге иронически описывается создание идолов, их обслуживание, включающее удаление пыли, жрецы, получающие выгоду от всего этого. В итоге автор приходит к мысли о том, что достойные люди не станут заниматься столь суетным делом.

Примечания

Источники 
 Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина, том шестой, СПб, 1909 год, репринт Стокгольм, 1990 год
 Александр Мень, Библиологический словарь, том 1, Фонд имени А.Меня, Москва, 2002 год, ISBN 5-89831-026-6

Ссылки 
 Толкование на Послание Иеремии доктора богословия Бинюкова О. В. 

Великие пророки
Второканонические книги
Иеремия